F1 2018 puede referirse a:

 el videojuego F1 2018 de Codemasters;
 la temporada 2018 de Fórmula 1.